Lixus (geslacht), geslacht van snuitkevers
Lixus (Romeinse ruïnes)